RNP steht für:
 Radon-Nikodym-Eigenschaft, nach der englischen Bezeichnung Radon-Nikodym property, ein mathematischer Begriff
 Rassemblement national populaire (RNP), eine von 1940 bis 1944 bestehende französische Partei, die unter dem Vichy-Regime die Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht und die Ideen des Faschismus vertrat
 Ribonukleoprotein, Proteine, die RNAs enthalten
 Required Navigation Performance, eine erforderliche Navigationsleistung für Luftfahrzeuge laut ICAO
 Rufnummernportierung, siehe: Rufnummernmitnahme
 Rongelap Airport (IATA-Code), Flugfeld auf dem Rongelap-Atoll, Marshallinseln

RnP steht für:
 Rosa nel Pugno, linksliberales, sozialdemokratisches und laizistisches Parteienbündnis in Italien

rnp steht für:
 Rongpo (ISO-639-3-Code), eine der westhimalayischen Sprachen

Abkürzung